Prin calificare se înțelege o activitate de pregătire teoretică și practică proprie sau altcuiva pentru a exercita competent o profesie într-un domeniu economic, social, tehnic etc. Calificările în profesii pot fi făcute la un nivel normal - de lucrător, la nivel mediu - de tehnician și la nivel superior - ingineresc, academic, profesoral. Pentru nivelul normal (de lucrător) și cel mediu învățarea unei profesii se face prin școli profesionale (de meserii) și școli tehnice. Inginer, profesor, medic etc. se poate ajunge doar prin studii universitare sau urmând cursurile unei facultăți încheiate necondiționat de un examen de diplomă.
Prin extensie, tot calificare se poate numi competența profesională a cuiva în a îndeplini o sarcină, a înfăptui un obiectiv propus.
Într-o competiție sportivă, cu un număr mare de participanți, există faze/etape eliminatorii numite "calificare" (calificări), după care numai cei mai peformanți sportivi iau parte la o întrecere finală, unde este decis învingătorul.
În domeniul juridic, se numește calificare, faza procesuală de stabilire a felului de caracter penal al unei fapte cât și încadrarea faptei într-un anumit text de lege.

Vezi și 
 Competența socială
 Calificare (resurse umane)
 Calificare (termen juridic)

Bibliografie 
"DUDEN"-Neologisme"-Vol. 5, Edit. Duden, 2007.
"MDN", 2007, pag. 159

Legături externe